

Moldavia 
 Bănești, comune del distretto di Telenești

Romania 
 Bănești, comune del distretto di Prahova